Кронштадтское восстание — вооружённое выступление в октябре (ноябре) 1905 года гарнизона крепости Кронштадт и матросов Балтийского флота.
 Кронштадтское восстание — вооружённое выступление матросов и солдат крепости Кронштадт 19—20 июля (1—2 августа) 1906 года.
 Кронштадтское восстание, также Кронштадтский мятеж (сов.) — вооружённое антибольшевистское выступление в марте 1921 года гарнизона крепости Кронштадт и матросов Балтийского флота.
  — британская анархо-панк группа 1980-х годов.